Ха́нна Монта́на может означать:
 Ханна Монтана — американский телевизионный сериал.
 Ханна Монтана: Кино — художественный фильм, снятый по мотивам комедийного телесериала для подростков «Ханна Монтана».
 Hannah Montana Linux — операционная система и дистрибутив Linux на базе Kubuntu.

См. также 

 Ханна
 Монтана (значения)

Ханна Монтана